František Jílek – direttore d'orchestra ceco
 Jan Jílek – arbitro di calcio ceco
 Václav Jílek – allenatore di calcio ceco